Сент-Филип () — приход на юго-востоке Барбадоса.
Сент-Филип занимает самую большую территорию среди 11 приходов Барбадоса. В Сент-Филипе самая большая площадь возделывания сельскохозяйственных культур. В Сент-Филипе нет явного административного центра.

Сент-Филип — главный прибрежный район Барбадоса, связанный с местной нефтяной промышленностью.

Сент-Филип хорошо известен на местной музыкальной и развлекательной сцене благодаря своим артистам.

Галерея

Примечания 

Административное деление Барбадоса
Административные единицы по алфавиту